Лосано Барраган, Хавьер — мексиканский куриальный кардинал.
 Лосано Сид, Хавьер — испанский мини-футбольный тренер.